Folksång kan syfta på:

 Folksång – en äldre term för Nationalsång

Se även
 Folkvisa – en visa av anonym eller okänd upphovsman 
 Folkmusik – musik som uppstått och förts vidare inom allmogen och särskilt på landsbygden
 Svensk folkmusik – har många rötter som innefattar spelmanstraditionen och flera vokala former 
 Allsång – gemensam sång av en grupp människor